Codrington – miasto w Antigui i Barbudzie
 Codrington – miasto w Wiktorii (Australia)
 Codrington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire